Чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 20 лет 2014 — 17-й Чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 20 лет проходит с 8 по 20 июля 2014 года на двух аренах города Ираклион (Греция). В чемпионате принимают участие 20 национальных сборных, разделённых на 4 группы.

Команды

Групповой этап

Первый раунд 
1 декабря 2013 года в городе Фрайзинг (Германия) прошла жеребьевка первого раунда. В этом раунде 20 команд разделили на 4 группы по 5 команд в каждой. Три первых команды каждой группы выходят во второй раунд. 2 последние команды каждой группы будут играть в турнире за 13-20 места.

Группа А 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Второй раунд 
В этом раунде 12 команд разделины на 2 группы по 6 команд в каждой. четыре первых команды каждой группы выходят в четвертьфинал. 2 последние команды каждой группы будут играть за 9-12 места.

Группа Е 

|}

Группа F 

|}

Групповой этап за 13-20 места

Группа G 

|}

Группа H 

|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионаты Европы по баскетболу среди юношей до 20 лет
2014 год в баскетболе